Gose steht für
 Gose, mitteldeutsche Biersorte, ursprünglich aus dem niedersächsischen Goslar
 Gose (Nara), Stadt in der japanischen Präfektur Nara
 Gose (Han), Lehen mit Sitz in dieser Stadt

Gewässer
 Gose (Abzucht), Zufluss der Abzucht in Goslar, Harz, Niedersachsen
 Gose (Ise), auch: Gosebach, Nebenbach der Ise in der Lüneburger Heide
 Gose Elbe, Altwasserarm der Elbe in Hamburg

Gose ist der Familienname folgender Personen: 
 Christian Gose (* 1990) deutscher Eishockeyspieler
 Erich Gose (1899–1971), deutscher Archäologe
 Isabel Gose (* 2002), deutsche Schwimmerin 

Siehe auch:
 Gosen
 Goose